

Cinema 
 The Monster – film del 1925 diretto da Roland West
 The Monster – film del 1999
 The Monster – film del 2016 diretto da Bryan Bertino

Musica 
 The Monster – singolo di Eminem del 2013